Un attaquant est un joueur, nommé ainsi dans le jargon du commentaire des jeux sportifs collectifs et qui est caractérisable momentanément lors l'attaque collective de son équipe de la cible adverse. L'évolution des conceptions et pratiques des sports collectifs vers un jeu de mouvement, dit total, depuis les années 1970, montre que maintenant, il est difficile de considérer un avant comme un attaquant seulement, et un arrière comme un défenseur (adjectifs dans la langue française, et participe présent pour le premier, pas pour le second (défendant versus attaquer n'existent pas) ce qui montre d'ailleurs, aussi le caractère, soit actuel, de ce qualification, et qui correspond à une état d'une logique de l'initiative collective d'effets attendus par la mise en œuvre de moyens tant offensifs que défensifs (seconde paire de qualificatifs des états et visées des joueurs et équipes).

En sport 
 Attaquant (football) : par assimilation langagière à un joueur placé à l'avant de l'équipe : attaquant, buteur ou encore ailier
 Attaquant (hockey sur glace) : Centre et Ailier : chacun peut être attaquant polyvalent, attaquant de puissance ou homme fort
 Attaquant (volley-ball)